HD 74156 — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 211 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, две планеты и одна неподтверждённая планета.

Характеристики 
HD 74156 относится к классу жёлтых карликов, по массе она сравнима с нашим Солнцем (1,27 массы Солнца). Её возраст оценивается приблизительно в 3,7 миллиарда лет. Звезда ярче нашего дневного светила в три раза, она также горячее Солнца: температура её поверхности составляет 6105 кельвинов.

Планетная система 
Первые две планеты в системе HD 74156 были открыты в 2003 году с помощью спектрографа ELODIE. Они получили наименования HD 74156 b и HD 74156 c. Обе являются газовыми гигантами, однако планета b представляет собой горячий юпитер: она обращается настолько к близко к родительской звезде, что внешние слои её атмосферы разогреты чрезвычайно сильно. Её масса равна 1,88 массы Юпитера. Планета с превосходит Юпитер более, чем в 8 раз. Обращается она на расстоянии 3,85 а. е. от звезды.

В 2007 году астрономы объявили об обнаружении ещё одной планеты HD 74156 d, однако независимого подтверждения открытия пока не было. Учёные работали с данными, полученными телескопом Хобби-Эберли, используя метод Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 74156 на сайте Планетные системы
 HD 74156 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
74156